El Torneig de Luxemburg 2009, també conegut com a BGL Luxembourg Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 14a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 d'octubre de 2009 a la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
WTA Tour 2009